No Roots — дебютний мініальбом німецько-канадсько-англійської співачки Еліс Мертон. Реліз відбувся 3 лютого 2017; 6 квітня 2018 відбувся випуск в США.

Список композицій

Чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співачки 

Альбоми Еліс Мертон
Англомовні музичні альбоми